Kühner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kühner (1872–1945), Braunschweiger Stadtoriginal, bekannt als Tee-Onkel
 Anna-Lena Kühner, deutsche Theaterregisseuse
 Axel Kühner (* 1941), deutscher Pfarrer, Evangelist und Autor
 Carl Kühner (1804–1872), deutscher Theologe, Pädagoge und Publizist
 Felix Kühner (1890–1968), deutscher Verleger und Journalist
 Frieder Kühner (* 1951), deutscher Bildender Künstler
 Hans Kühner (1912–1986), deutscher Musik-, Kunst- und Literaturwissenschaftler, Fachjournalist
 Heiner Kühner (1943–1990), Organist 
 Heinz Kühner (* 1920), deutscher Schauspieler und Regieassistent
 Jochen Kühner (* 1980), deutscher Ruderer
 Johann Christian Kühner (1774–1852), deutscher Maler und Sammlungsdirektor
 Johann Kaspar Kühner († 1685), deutscher Geistlicher
 Martin Kühner (* 1980), deutscher Ruderer
 Max Kühner (* 1974), deutscher Springreiter
 Otto Heinrich Kühner (1921–1996), deutscher Schriftsteller
 Philipp Kühner (1858–1922), deutscher Verleger, Journalist und Politiker
 Raphael Kühner (1802–1878), deutscher Altphilologe
 Regina Schmidt-Kühner (* 1955), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Robert Kühner (1903–1996), französischer Pilzkundler
 Rudolf Kühner (* 1952), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Karlsruhe in Nordbaden
 Sarah Kühner (* 1983), deutsche Faustballerin
 Sebastian Kühner (* 1987),  deutscher Volleyballspieler
 Wassili Wassiljewitsch Kühner (1840–1911), russischer Komponist
 Wilfried Kühner (* 1965), deutscher politischer Beamter

Siehe auch:
 Küner
 Kühnert